L'Homme qui plantait des arbres est un titre d'œuvre qui peut désigner :
 L'Homme qui plantait des arbres, une nouvelle de langue française écrite en 1953 par l'écrivain français Jean Giono ;
 L'Homme qui plantait des arbres, un film d'animation réalisé par l'illustrateur canadien Frédéric Back pour Radio-Canada en 1987 à partir de la nouvelle du même nom.